Zaglossus hacketti és un equidna de musell llarg conegut únicament per uns pocs ossos fòssils procedents d'Austràlia Occidental i datats del Plistocè superior.

Es calcula que la longitud corporal podia ser d'1 m, una talla enorme per un equidna i pels monotremes en general.

Referències 
 McKenna, M. C.; Bell, S. K. 1997. Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press, Nova York. .

Equidnes
Prototeris del Plistocè